Вейхер:

 Вейхер, Эрнест (ок. 1517—1598) — государственный и военный деятель Речи Посполитой.
 Вейхер, Якуб (1580—1626) — государственный и военный деятель Речи Посполитой.
 Вейхер, Ян (1609—1657) — государственный и военный деятель Речи Посполитой.